L'Open des Pays-Bas féminin 2002 est l'édition 2002 du tournoi de squash Open des Pays-Bas qui se déroule du 17 au  à Maastricht. Le tournoi fait partie de la catégorie WSA Tour 10 et il est doté de  de prix.

Le tableau est composé de 16 participantes dont quatre qualifiées. 

Vanessa Atkinson remporte le titre en s'imposant face à Pamela Nimmo.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open des Pays-Bas masculin de squash 2002
 Open des Pays-Bas

Liens externes 

Open des Pays-Bas de squash
Squash en 2002
Sport en décembre 2002
Compétition de squash à Maastricht